Полежайки — название нескольких населённых пунктов:
 Полежайки — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Полежайки — деревня в Городецком районе Нижегородской области.